Жан Бернар Ресту (; 22 февраля 1732, Париж — 18 июля 1797, там же) — французский художник.

Биография 
Выходец из художественной династии. Сын художника Жан Ресту II, внук художника Жан Ресту I, родственник ещё нескольких живописцев с такой же фамилией. Учился у своего отца, а также у художника-пастелиста Мориса Кантена де Латура. В 1758 году выиграл Римскую премию, после чего за государственный счёт несколько лет прожил в Риме. Вернулся во Францию в 1765 году. В 1769 году стал членом Королевской академии художеств, представив картину «Филемон и Бавкида оказывают гостеприимство Зевсу и Гермесу». Кроме того, был членом Руанской академии. Писал картины как маслом, так и пастелью.

Как член Королевской академии, Ресту выставлялся на Парижском салоне с 1767 по 1771 года. Однако в 1771 году у Ресту возник конфликт с другими членами Королевской академии, он не был избран доцентом, после чего покинул Академию, и вплоть до 1791 года не выставлялся на Салоне. В декабре 1789 года, с началом революционных событий, он выступил с речью, направленной против Академии. Во время Французской революции Ресту был президентом «Коммуны искусств», и, вместе с её основателем Давидом, выступал за расформирование прежней Королевской академии.

Поначалу карьера Ресту при новом правительстве складывалась успешно. Он был назначен хранителем конфискованного королевского дворца Гард-Мёбль и хранящихся там произведений искусства. Как назло, вскоре во дворце произошла знаменитая кража, и Ресту был заподозрен в соучастии. Его покровитель, революционный политик-жирондист Ролан де Ла Платьер вынужден был скрываться, и в итоге покончил жизнь самоубийством, а сам Ресту два года провёл в тюрьме, откуда был выпущен только после Термидорианского переворота.

Тюремное заключение подорвало здоровье Ресту, кроме того, его живописный стиль стал выходить из моды. Через несколько лет после освобождения он скончался (в 1797 году).

Примечания

Литература 
 Galerie française ou Portraits des hommes et des femmes célébres qui ont paru en France, Paris, Herrissant le Fils, 1771
 Anatole Granges de Surgères, Artistes français des XVIIe et XVIIIe siècles (1681—1787), Paris, Charavay, 189

Галерея 

Художники Франции XVIII века
Римская премия художникам